Concacaf Nations League 2019/2020 var den första säsongen av Concacafs landslagsturnering Nations League. 40 av 41 medlemmar i Concacaf var berättigade att tävla i 2019/2020 års upplaga. I A-divisionen tävlade de fyra gruppvinnarna om att bli Concacaf Nations League-mästare genom ett slutspel. Lagen konkurrerar också om upp- och nedflyttning mellan de tre divisionerna och gruppspelsmatcherna spelas som hemma- och bortamatcher.

Kvalspel

Tabell

Matcher
Matchdag 1

Matchdag 2

Matchdag 3

Matchdag 4

Kvalificerade nationer
De 41 CONCACAF-medlemmarna delas upp i "skålar" i divisionerna de kvalificerade sig för, League A bestod av 3 skålar med 4 lag i vardera, League B bestod av 4 skålar med 4 lag i vardera medan League C bestod av 3 skålar med 4 lag i skål 1 och 2, medan skål 3 bestod av 5 lag.

Lottningen för gruppspelet ägde rum på The Cosmopolitan i Las Vegas, Nevada i USA den 27 mars 2019 kl. .

League A

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

League B

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

League C

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

Referenser

Concacaf Nations League
Fotbollssäsongen 2019/2020
2019 i Nordamerika
2020 i Nordamerika